Flushing puede referirse a:
Flushing, barrio de Nueva York;
Línea Flushing, del metro de Nueva York;
Flushing Meadows-Corona Park;
Flushing–Calle Main (línea Flushing), estación del metro de Nueva York;
Avenida Flushing (línea Crosstown), estación del metro de Nueva York;
Avenida Flushing (línea Jamaica), estación del metro de Nueva York;
Flushing (Cornualles), Inglaterra;
Flushing (Míchigan), ciudad en el condado de Genesee, estado estadounidense de Míchigan;
Municipio de Flushing (condado de Genesee, Míchigan);
Flushing (Ohio), villa en el condado de Belmont, estado estadounidense de Ohio;
Municipio de Flushing (condado de Belmont, Ohio).